Svetovno prvenstvo v biatlonu 1970 je deseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo leta 1970 v Östersundu, Švedska, v dveh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1970
1970 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Östersund